Дивізіон 2: 1966 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 46 клубів, розділені на чотири групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1966 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби «Гаммарбю» ІФ (Стокгольм), ІФК Гольмсунд, Гуннарсторпс ІФ та ІФ СААБ (Лінчепінг). 

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі «Гаммарбю» ІФ (Стокгольм) та ІФК Гольмсунд.

Турнірні таблиці

Норрланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ІФК Гольмсунд|| 18 || 13 || 3 || 2 || 49 || 16 || 33 || 29
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|Сандвікенс АІК|| 18 || 10 || 5 || 3 || 36 || 19 || 17 || 25
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ГІФ Сундсвалль|| 18 || 9 || 3 || 6 || 45 || 22 || 23 || 21
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|«Брюнес» ІФ (Євле)|| 18 || 8 || 5 || 5 || 26 || 34 || -8 || 21
|-
| 5||style="text-align:left"|ІФК Лулео|| 18 || 9 || 2 || 7 || 23 || 25 || -2 || 20
|-
| 6 ||style="text-align:left"|«Сандокернс» СК (Умео)|| 18 || 6 || 5 || 7 || 28 || 29 || -1 || 17
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Лулео СК|| 18 || 5 || 6 || 7 || 21 || 23 || -2 || 16
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Домше ІФ|| 18 || 5 || 3 || 10 || 26 || 30 || -4 || 13
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"|Ликселе ІФ|| 18 || 4 || 3 || 11 || 11 || 41 || -30 || 11
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|ІФК Естерсунд|| 18 || 2 || 3 || 13 || 18 || 54 || -36 || 7
|}

Свеаланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)|| 22 || 16 || 4 || 2 || 53 || 21 || 32 || 36
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|ІФК Стокгольм|| 22 || 14 || 3 || 5 || 61 || 33 || 28 || 31
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФК Ескільстуна|| 22 || 13 || 5 || 4 || 43 || 22 || 21 || 31
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Сундбібергс ІК|| 22 || 8 || 8 || 6 || 42 || 28 || 14 || 24
|-
| 5 ||style="text-align:left"|Вестерос СК|| 22 || 9 || 4 || 9 || 58 || 44 || 14 || 22
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Сандвікенс ІФ|| 22 || 9 || 4 || 9 || 45 || 36 || 9 || 22
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Седертельє СК|| 22 || 7 || 7 || 8 || 53 || 56 || -3 || 21
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Карлстадс БК|| 22 || 9 || 3 || 10 || 33 || 42 || -9 || 21
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Авеста АІК|| 22 || 7 || 5 || 10 || 40 || 49 || -9 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|«Єфле» ІФ (Євле)|| 22 || 7 || 4 || 11 || 31 || 37 || -6 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Гіму ІФ|| 22 || 4 || 7 || 11 || 28 || 54 || -26 || 15
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|ІФК Сунне|| 22 || 1 || 2 || 19 || 14 || 79 || -65 || 4
|}

Північний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ІФ СААБ (Лінчепінг)|| 22 || 18 || 1 || 3 || 50 || 20 || 30 || 37
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|Отвідабергс ФФ|| 22 || 17 || 2 || 3 || 77 || 30 || 47 || 36
|-
| 3 ||style="text-align:left"|«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг)|| 22 || 12 || 5 || 5 || 46 || 31 || 15 || 29
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Грімсос ІФ|| 22 || 11 || 4 || 7 || 41 || 30 || 11 || 26
|-
| 5||style="text-align:left"|Алінгсос ІФ|| 22 || 9 || 6 || 7 || 45 || 48 || -3 || 24
|-
| 6 ||style="text-align:left"|«Редбергслідс» ІК (Гетеборг)|| 22 || 9 || 4 || 9 || 37 || 35 || 2 || 22
|-
| 7 ||style="text-align:left"|«Скугенс» ІФ (Гетеборг)|| 22 || 8 || 5 || 9 || 34 || 26 || 8 || 21
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Гнуше ІФ|| 22 || 6 || 5 || 11 || 32 || 48 || -16 || 17
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Фінспонгс АІК|| 22 || 7 || 3 || 12 || 35 || 59 || -24 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Тідагольмс ГІФ|| 22 || 6 || 4 || 12 || 36 || 50 || -14 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Варбергс БоІС|| 22 || 3 || 5 || 14 || 25 || 44 || -19 || 11
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|СК «Сіфгелла» (Сефле)|| 22 || 3 || 2 || 17 || 24 || 61 || -37 || 8
|}

Південни Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|Гуннарсторпс ІФ|| 22 || 16 || 4 || 2 || 64 || 24 || 40 || 36
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|ІФК Мальме|| 22 || 13 || 7 || 2 || 58 || 27 || 31 || 33
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Ландскруна БоІС|| 22 || 13 || 6 || 3 || 60 || 36 || 24 || 32
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|«Естерс» ІФ (Векше)|| 22 || 12 || 4 || 6 || 65 || 42 || 23 || 28
|-
| 5||style="text-align:left"|Брумелла ІФ|| 22 || 8 || 8 || 6 || 50 || 34 || 26 || 24
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)|| 22 || 9 || 4 || 9 || 52 || 39 || 13 || 22
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Гесслегольмс ІФ|| 22 || 7 || 6 || 9 || 30 || 46 || -16 || 20
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Кальмар ФФ|| 22 || 8 || 2 || 12 || 43 || 47 || -4 || 18
|-
| 9 ||style="text-align:left"|ІФК Істад|| 22 || 7 || 4 || 11 || 37 || 43 || -6 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Менстерос ГІФ|| 22 || 7 || 3 || 12 || 27 || 51 || -24 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|Мальме БІ|| 22 || 5 || 2 || 15 || 28 || 79 || -51 || 12
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|ГІФ «Ніке» (Ломма)|| 22 || 1 || 2 || 19 || 20 || 66 || -46 || 4
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 

|- style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|«Гаммарбю» ІФ (Стокгольм)|| 3 || 1 || 2 || 0 || 7 || 2 || 5 || 4
|- style="background:#a8dca8"
| 2 ||style="text-align:left"|ІФК Гольмсунд|| 3 || 1 || 2 || 0 || 3 || 1 || 2 || 4
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Гуннарсторпс ІФ|| 3 || 1 || 1 || 1 || 8 || 3 || 5 || 3
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФ СААБ (Лінчепінг)|| 3 || 0 || 1 || 2 || 0 || 12 || -12 || 1
|}

Кваліфікація або пониження

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1966 у Швеції